Hysteria (Amnesia), een single uit 1989
 Hysteria (Cerrone), een muziekalbum uit 2002
 Hysteria (Def Leppard), een album van de band Def Leppard
 Hysteria (Muse), een nummer van de band Muse
 Hysteria (muzieklabel), een Nederlands muzieklabel
 Hysteria (1998), een film uit 1998
 Hysteria (2009), een film uit 2009
 Hysteria (2011), een film van Tanya Wexler
 Hysterie, een psychologische aandoening